Stati Uniti d'America
 Midvale – città della Contea di Washington, Idaho
 Midvale – villaggio della Contea di Tuscarawas, Ohio
 Midvale – città della Contea di Salt Lake, Utah